Anaperus är ett släkte av plattmaskar. Anaperus ingår i familjen Anaperidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Anaperus